Gush Katif (ou Gush Katiff, hébreu : גוש קטיף) était un regroupement de colonies israéliennes au Sud de la bande de Gaza, et s'étendait sur une douzaine de kilomètres, du nord de Rafah au nord-est de Khan Younès.

Les villages s'étaient établis après la guerre des Six jours, sur un terrain inhabité entouré de dunes. Une communauté juive existait dans la bande de Gaza avant qu'elle ne soit évacuée par les Britanniques à la suite de la révolte arabe de 1929. Le terrain du village de « Kfar Darom » avait été acheté puis habité dans les années 1930 jusqu'à son évacuation, après avoir été assiégé puis détruit par l'armée égyptienne pendant la guerre de 1948.

Le Gush Katif a été évacué entre  et  conformément au plan de désengagement de la bande de Gaza.

Géographie 
Le Gush Katif était situé au sud-ouest de la bande de Gaza, longeant la côté méditerranéenne. La route principale menant du Gush Katif jusqu'à l'extérieur de la bande de Gaza passait par le check-point de Kissoufim. Une autre route connectait le Gush Katif avec les villages de Kfar Darom et Netzarim.

Démographie 
Le Gush Katif regroupait environ 8 500 habitants. La plupart d'entre eux étaient des Juifs orthodoxes.

Le Gush contenait une centaine de familles musulmanes, la plupart descendante de Bédouins ; ils vivaient en paix avec les habitants juifs.

Yishouvim du Gush Katif 
 Bedolah בדולח
 Bene Atzmon בני עצמון
 Gadid גדיד
 Gan Or גן אור
 Ganei Tal גני טל
 Kfar Yam כפר ים
 Kerem Atzmona כרם עצמונה
 Morag מורג
 Neveh Dekalim נוה דקלים
 Netzer Hazani נצר חזני
 Pe'at Sade פאת שדה
 Katif קטיף
 Rafiah Yam רפיח ים
 Shirat ha-Yam שירת הים
 Selav שליו
 Tel Katifa תל קטיפא

Les villages du Gush Katif étaient concentrés au sud-ouest de la bande de Gaza et protégés par l'armée israélienne.

Problèmes du Gush Katif 

Le Gush Katif était situé à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est un territoire conquis en 1967 par Israël à la suite de la guerre des Six Jours, et occupé pendant 38 ans.

Dans l'opinion publique israélienne, la présence au Gush Katif était contestée, car les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer la sécurité des habitants sont démesurés au vu de la différence démographique mais aussi du nombre de morts durant la deuxième intifada.

En 2004, le Premier ministre Ariel Sharon a présenté un plan pour évacuer le Gush Katif, en dépit de l'opposition des membres de son propre parti le Likoud.

Le , la région du Gush Katif a été fermée aux non-résidents.

Le , l'expulsion des Juifs du Gush Katif a commencé.

Économie 

Cette zone désertique est devenue très verte à la suite du travail des agriculteurs.
  
Le montant total des exports du Gush Katif atteignait 200 millions de dollars par an et représentait 15 % des exportations agricoles d'Israël.

Les exportations représentent :
95 % des salades
70 % légumes
60 % tomates
60 % géraniums
produits et exportés à l'étranger.

Attaques contre le Gush Katif

Voir aussi 
 Bande de Gaza

Liens externes 
 Vue satellite de la bande de Gaza
  Site officiel du Gush Katif

Colonie israélienne évacuée dans la Bande de Gaza